Donald Marquis ist der Name folgender Personen:

* Donald Bagley Marquis (Don Marquis; 1935–2022), US-amerikanischer Philosoph
 Donald M. Marquis (* 1933), US-amerikanischer Jazzhistoriker 
 Donald Robert Perry Marquis (Don Marquis; 1878–1937), US-amerikanischer Schriftsteller und Dichter